HSYK steht für:
 Bahnhof Syke (DS100-Code)
 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (dt. Hoher Rat der Richter und Staatsanwälte)

Abkürzung